Ah puede referirse a:
 Interjección "Ah". Variable según el contexto. Puede denotar:
Frustración o decepción
Comprensión de un asunto aclarado
Sorpresa o admiración
Disgusto (en acepción irónica)
 Amperio hora.
 Ah, en lengua maya y antepuesta a los nombres (apellidos de linaje) denota que quien lo lleva es de sexo masculino.
 AH, Anno Hegirae en el calendario islámico.